Ulrich II (mort en 1076)
 Ulrich II de Carinthie (c. 1176 – 1202)
 Ulrich II de Wurtemberg (c. 1254 – 1279)
 Ulrich II von Graben (avant 1300 – c. 1361)
 Ulric de Cilley (1406–1456)
 Ulrich II de Mecklembourg-Stargard (1428–1471)
 Ulrich II de Frise orientale (1605–1648)